Ahmed Talbi (1981-), joueur marocain de football ;
 Alaa Talbi (1978-), activiste tunisien agissant pour la défense de la société civile et des droits de l'homme ;
 Elkahna Talbi (1979-), écrivaine, poète, actrice et artiste de spoken word québécoise ;
 Ines Talbi (1984-), autrice-compositrice-interprète, metteuse en scène et actrice québécoise ;
 Mina Talbi (1965-), avocate et femme politique marocaine ;
 Mohamed Talbi (1921-2017), historien tunisien ;
 Nadia Talbi (1944-), actrice algérienne ;
 Rahamim Talbi (1943-), joueur bulgare de football ;
 Shalimar Talbi (2000-), joueuse biélorusse de tennis ;
 Montassar Talbi (1998-), joueur tunisien de football ;
 Rachid Talbi Alami (1958-), homme politique marocain, ministre, président de la chambre des représentants.